Plymouth County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Plymouth County (Iowa)
 Plymouth County (Massachusetts)